Nadjim Ouali – ex cestista algerino
 Idir Ouali – calciatore algerino